

Cinema 
Primo amore (Change of Heart) – film del 1934 diretto da John G. Blystone
Change of Heart – film  del 1938 diretto da James Tinling

Musica 
Change of Heart – album di Eric Carmen del 1978
Change of Heart – album dei Positive Noise del 1982
Change of Heart – album dei Change del 1984
Change of Heart – singolo dei Change del 1984 
Change of Heart – singolo di Cyndi Lauper del 1986

Televisione 
Cuori Klingon (Change of Heart) – episodio della sesta stagione di Star Trek: Deep Space Nine